Wolfgangsaltar steht für:

 der Wolfgangsaltar in der Nürnberger Lorenzkirche, siehe St. Lorenz (Nürnberg) #Altäre
 der Wolfgangsaltar in der Katharinenkirche in Buchholz, siehe St. Katharinen (Buchholz)

Siehe auch:
 Meister des Wolfgangaltars